Kar, een type voertuig
 Kar (geslacht), een geslacht van kevers
 Kar (karst), een karstverschijnsel dat zich voordoet aan de oppervlakte van kalksteen
 Keteldal, een depressie in een bergwand ontstaan door verwering en glaciale processen
 KAR, Korte Afstands Radio

Zie ook 
 De Kar, buurtschap bij Apeldoorn